Мининский сельсовет — название нескольких муниципальных образований и административно-территориальных единиц в России:
 Мининский сельсовет — в Емельяновском районе Красноярского края.
 Мининский сельсовет — в Венгеровском районе Новосибирской области.